Klier steht für:

 Frisör Klier, deutsches Frisör-Unternehmen

Klier ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Klier († 2017), deutsche Schriftstellerin
 Andreas Klier (* 1976), deutscher Radrennfahrer
 Annette von Klier (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Christian Klier (* 1970), deutscher Lehrer und Krimiautor
 Cornelia Klier geborene Bügel (* 1957), deutsche Ruderin
 Edgar Klier (1926–2015), deutscher Maler und Grafiker
 Freya Klier (* 1950), deutsche Autorin und Regisseurin
 Fritz Klier (* 1945), deutscher Maler und Grafiker
 Gerd Klier (1944–2011), deutscher Fußballspieler
 Gottfried Klier (* 1949), deutscher Musiker und Komponist
 Hans von Klier (1934–2000), österreichischer Industriedesigner bei Olivetti 
 Heinrich Klier (1926–2022), österreichischer Schriftsteller und politischer Aktivist
 Helga Klier (1942–2005), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Hubert Klier (1924–1990), österreichischer Komponist, Texter und Sänger
 Johann Klier (1901–1955), deutscher SS-Angehöriger im Vernichtungslager Sobibor
 Johanna Klier geborene Schaller (* 1952), deutsche Leichtathletin
 Karl Magnus Klier (1892–1966), österreichischer Volksliedforscher und -sammler
 Kevin Klier (* 1984), deutscher Handballspieler
 Michael Klier (* 1943), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Nadja Klier (* 1973), deutsche Fotografin und ehemalige Kinderdarstellerin
 Peter Klier (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Philip Adolphe Klier (1845–1911), deutscher Fotograf in Britisch-Birma
 Simone Klier, deutsche Filmeditorin
 Walter Klier (* 1955), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Clear
 Glier